Derry o Londonderry – città dell'Irlanda del Nord
 Londonderry – città degli Stati Uniti nella contea di Bedford (Pennsylvania)
 Londonderry – città degli Stati Uniti nella contea di Chester (Pennsylvania)
 Londonderry – città degli Stati Uniti nella contea di Dauphin (Pennsylvania)
 Londonderry – città degli Stati Uniti nel New Hampshire
 Londonderry – città degli Stati Uniti nel Vermont
 Isola Londonderry – isola del Cile

Pagine correlate 
 Marchese di Londonderry – titolo nobiliare della Parìa d'Irlanda
 Massacro di Londonderry – tragico evento avvenuto in Irlanda del Nord nel 1972